Coppa CEV 2013-2014 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2013-2014 – torneo di pallavolo maschile